Melicuccà ima više značenja:
 Melicuccà, Reggio Calabria
 Melicuccà, Vibo Valentia